Burg Haneck steht für:
 Burg Haneck (Elsass), Burgruine im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Burg Haneck (Geroldstein), Burgruine im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Burg Hauneck 
 Burgruine Haineck 
 Burg Hageneck